Командный чемпионат Германии по шахматам 2006/2007 ( — шахматная бундеслига)

Личные результаты

OSG Baden Baden

Таблица 
 КО — командные очки
 Последние четыре команды спустились во вторые лиги

Ссылки 
 Schachbundesliga 2006/2007

Командный чемпионат Германии по шахматам